Een verkeersweg:
 N371 (België)
 N371 (Frankrijk)
 N371 (Nederland), zie Provinciale weg 371
 N371 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing